Джозеф Хансен: Хансен, Джозеф (1910—1979) — американский троцкист.
 Хансен, Джозеф (род. 1979) — американский гребец.